Il doppio del torneo di tennis Thermphos Challenger Zeeland 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Junri Namigata e Yurika Sema che hanno battuto in finale Bernice Van De Velde e Angelique van der Meet 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Maria-Fernanda Alvarez-Teran /  Aleksandrina Najdenova (quarti di finale)
 Junri Namigata /  Yurika Sema (Campionesse)

 Quirine Lemoine /  Conny Perrin (quarti di finale)
 Sviatlana Pirazhenka /  Lisanne Van Riet (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Thermphos Challenger Zeeland 2012